About Face (1984), een album uit 1984 van David Gilmour.
About Face Media, een Amerikaans bedrijf.
About Face (film), een film uit 1952.
About Face (televisieserie), een Britse sitcom uit 1989.